Sezon 1987 w niemieckiej serii wyścigowej Deutsche Tourenwagen Meisterschaft rozpoczął się 29 marca a zakończył 23 sierpnia. Zwyciężył Belg – Eric van de Poele, który w klasyfikacji generalnej zdobył 127 pkt.

Kalendarz i zwycięzcy 

1 Klaus Ludwig był gościem uczestniczącym w wyścigu, mimo iż zwyciężył, nie przyznano mu żadnych punktów w klasyfikacji generalnej.

Klasyfikacja końcowa kierowców

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Deutsche Tourenwagen Meisterschaft - 1987 index, touringcarracing.net, [dostęp 2022-08-06].
  (strona zarchiwizowana), motorsport-total.com, [dostęp 2022-08-06].
  (strona zarchiwizowana), dtm.com, [dostęp 2022-08-06].

Sezony Deutsche Tourenwagen Masters
1987 w sportach motorowych
1987 w Niemczech
1987 w Belgii
1987 w Austrii